Tappan kan syfta på:

Geografi
 Tappan, New York

Peresoner
 Benjamin Tappan (1773–1857), en amerikansk demokratisk politiker

Se även 
 Old Tappan